Krumegg ist der Name folgender Orte:
 Krumegg (Gemeinde Oberwölz), Ortschaft von Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Krumegg (Gemeinde Sankt Marein), Ortschaft von Sankt Marein bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark